Yuste ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Yuste (1944–2020), spanischer Radrennfahrer
 José Javier Yuste Muñiz (* 1971), spanischer Beachvolleyballspieler
 Juan Yuste Jiménez (* 1975), spanischer Fußballschiedsrichterassistent

Yuste steht für:

 Cuacos de Yuste, Ort in der Provinz Cáceres, Autonome Gemeinschaft Extremadura, Spanien
 Kloster von Yuste in der Provinz Cáceres
 Soldatenfriedhof Cuacos de Yuste in der Provinz Cáceres